Osoby o nazwisku Kudriaszow:
 Aleksander (Kudriaszow) – metropolita prawosławny
 Andriej Kudriaszow – rosyjski żużlowiec
 Dmitrij Kudriaszow – rosyjski bokser